Frauenöd ist der Ortsname von

 Frauenöd (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Frauenöd (Rott am Inn), Ortsteil der Gemeinde Rott am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Frauenöd (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Frauenöd (Triftern), Ortsteil der Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern